Kvavsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvavsjön (Fellingsbro socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Kvavsjön (Linde socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (29,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn